

Géographie
Oddi est une petite localité dans le sud de l'Islande.

Médecine
Le sphincter d'Oddi, appelé également papille d'Oddi, correspond à l'abouchement de l'ampoule de Vater au niveau D2 du duodénum.

Patronyme
Diego Oddi (1839-1919) est un religieux franciscain et un bienheureux catholique.
Emidio Oddi (1956-) est un footballeur italien.
Muzio Oddi (1569-1639), mathématicien et gnomoniste italien.
Niccolò Oddi (1715-1767), est un diplomate du Saint-Siège et cardinal italien.
Ruggero Oddi (1864-1913) est un physiologiste italien, célèbre pour la découverte du sphincter d'Oddi.
Silvio Oddi (1910-2001) est un diplomate et un cardinal de l'Église catholique romaine.
 Les Oddi est une ancienne famille de Pérouse (Italie) depuis le